Dogali peut faire référence à:

Toponymie
 Dogali, une ville de l'est de l'Érythrée.

Histoire
 La Bataille de Dogali, livrée le 26 janvier 1887 pendant les opérations de conquête de l'Érythrée par l'Italie.

Naval
 Dogali, un croiseur protégé, construit pour la Regia Marina dans les années 1880.